Abbreviazione di via ferrata

Persone 
 Adolfo Ferrata – medico italiano
 Domenico Ferrata – cardinale italiano
 Ercole Ferrata – scultore italiano
 Giansiro Ferrata – critico letterario e scrittore italiano

Altro 
 Legio VI Ferrata – legione romana creata nel 47 a.C.